Hyalolepidozia är ett släkte av bladmossor. Hyalolepidozia ingår i familjen Lepidoziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Hyalolepidozia